Чарноцький — білоруське () польське () прізвище.

 Відомі особи 
 Августин Чарноцький (1788—1848) — діяч католицької церкви та ордену єзуїтів, педагог.
 Адам Чарноцький, псевд. Зорян Доленґа-Ходаковський (1784—1825) — польський археолог, етнограф і фольклорист.
 Анатолій Чарноцький (нар. 1937) — білоруський кіноактор.
 Стефан Чарноцький (1878—1947) — геолог, гірничий інженер.
 Чарноцький Наполеон Казимирович (1866—1937) — білоруський публіцист і перекладач.